Талль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Талль, Ибрагим (род. 1981) — сенегальский и французский футболист, центральный защитник, выступающий за «Ньон».
 Талль, Мунтага (род. 1956) — малийский политик.

См. также 
 
 Талль-Афар — город в Ираке, в провинции Найнава.
 Эт-Талль — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск.